Am Universum ("Вселенная") — пятый студийный альбом финской рок/метал-группы Amorphis.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Pasi Koskinen — Вокал
 Esa Holopainen — Гитара ( лид)
 Tomi Koivusaari — Гитара (ритм )
 Santeri Kallio — Клавишные
 Niclas Etelävuori — бас
 Pekka Kasari — Барабаны

Приглашённые музыканты 
 Sakari Kukko — Saxophone (Tracks 1, 5, 6, 8, 10)
 Antti Halonen — Saw (Track 10)

Прочие 
 Lahco — Cover art, Artwork photography
 Mikko Karmila — Engineering, Mixing
 Simon Efemey — Engineering
 Matthew Jacobson — Executive Producer
 Pasi Koskinen — Lyrics
 Mika Jussila — Mastering
 Jyrki Kaheinen — Photography
 André Miiros — Band Photography
 Jari Salo — Artwork photography

Примечания 

Альбомы 2001 года
Альбомы Amorphis
Альбомы Relapse Records